Ел Дијабло има више значења:

 Ел Дијабло (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дијабло (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику